Le terme confluence est utilisé dans plusieurs domaines dont :
 en culture cellulaire : la confluence décrit le degré d'écartement qui existe entre cellules adhérentes cultivées en monocouche sur un support approprié ; pour exemple 100 % de confluence décrit un tapis cellulaire ne présentant aucun interstice entre chaque cellule ; en clair, elles se touchent toutes ;
 en géographie : la confluence désigne à la fois la rencontre entre deux cours d’eau et le site où se produit cette rencontre, aussi appelé le confluent ;
 en géologie : la confluence est la rencontre de deux vallées glaciaires ;
 en informatique : 
 la confluence est une propriété d'un système de réécriture  qui est convergent,
 Confluence est un logiciel (moteur de wiki) ;
 en météorologie : la confluence fait référence à un endroit de la circulation atmosphérique où les isolignes de pression convergent ;
 en toponymie :
 La Confluence est un quartier et un musée de Lyon,
 Confluence est une localité du comté de Somerset en Pennsylvanie aux États-Unis ;
 Confluence, est une marque française d'enceintes acoustiques ;
 Confluence est un institut universitaire privé d'architecture (Lyon).
 Confluence, centre commercial à Lyon.